Franciaország
Osmoy, település Cher megyében
Osmoy, település Yvelines megyében